Дмитрий Александрович Гаврилов (род. 27 ноября 1986) – казахстанский баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда. Выступает за баскетбольный клуб «Астана» и сборную Казахстана.

Карьера

Клубная 
Гаврилов родился в Алма-Ате. Воспитанник ЦСКА (Алма-Ата), в составе которого он и начал профессиональную карьеру. В 2007 году играл в БК «Барсы».

Сезон 2008/09 снова играл в ЦСКА (Алма-Ата)

Сезон 2009/10 провел в БК «Тигры Астаны». Выступал на "Кубке Джонса" в Тайбэе.

Сезон 2010/11 провел в ЦСКА (Алма-Ата). Принял участие в V всемирных играх среди военнослужащих (CISM) в Рио-де-Жанейро.

Сезон 2011/12 года провел в БК «Барсы».

В 2012 году перешёл в актауский «Каспий».

В 2015 году вернулся обратно в БК «Барсы».

С 2016 года является игроком БК «Астана».

В сборной 
В составе сборной Казахстана дебютировал в 2007 году. В настоящее время является игроком стартовой пятерки. В составе национальной команды Казахстана дебютировал в рамках розыгрыша Чемпионата Азии 2009. Помог сборной занять девятое место, личные показатели на турнире составили 10,6 очков и 6,8 подборов в среднем за матч. Кроме того, лидировал в сборной Казахстана по числу блок-шотов за матч (1,5).

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте FIBA.com
 Профиль на сайте БК «Каспий»

Баскетболисты Казахстана
Игроки БК «Барсы»
Игроки БК «Каспий»
Игроки БК «Капшагай»
Игроки БК «Астана»
Игроки сборной Казахстана по баскетболу
Мастера спорта Республики Казахстан